Lancaster Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lancaster Township (Arkansas)
 Lancaster Township (Illinois)
 Lancaster Township (Huntington County, Indiana)
 Lancaster Township (Jefferson County, Indiana)
 Lancaster Township (Wells County, Indiana)
 Lancaster Township (Kansas)
 Lancaster Township (Butler County, Pennsylvania)
 Lancaster Township (Lancaster County, Pennsylvania)